Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Tom Okker 2-6 6-1 6-2 6-4.

Teste di serie 

 Corrado Barazzutti (semifinali)
 Christopher Mottram (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (campione)
 Patrick Proisy (quarti di finale)

 Tom Okker (finale)
 Ray Moore (primo turno)
 Uli Pinner (quarti di finale)
 Éric Deblicker (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1978